Подга́йчики () — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины. Административный центр Подгайчикинской сельской общины.

Население по переписи 2001 года составляло 2657 человек. Занимает площадь 21,54 км². Почтовый индекс — 78256. Телефонный код — 03433.

Ссылки 
 Подгайчики на сайте Верховной рады Украины